Existuje více osobností s českým jménem a příjmením Jaroslav Vejvoda:

 Jaroslav Vejvoda (spisovatel) (* 1940) – český spisovatel a scenárista 
 Jaroslav Vejvoda (fotbalista) (1920–1996) – český fotbalista a trenér